Burghagen steht für:
 Burghagen (Plattenburg), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Plattenburg, Landkreis Prignitz, Brandenburg, Deutschland
 Burghagen, ehemals im Kreis Pyritz, Wohnplatz in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Boguszyce (Dolice)
 Burg Burghagen in Wolfshagen in Langelsheim, Landkreis Goslar, Niedersachsen

Burghagen ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Albrecht von Burghagen (~1688–nach 1742), preußischer Major und Kommandeur eines Grenadierbataillons
 Gunther Burghagen (* 1965), deutscher Produzent
 Wilhelm Albrecht von Burghagen (1739–1799), preußischer Generalmajor und Chef eines Infanterieregiments
 Burghagen (Adelsgeschlecht), brandenburgisches Adelsgeschlecht

Siehe auch: 
 Burg zu Hagen im Bremischen